Сьерра-Невада-де-Санта-Марта:

 Сьерра-Невада-де-Санта-Марта — изолированный горный массив на севере Анд.
 Сьерра-Невада-де-Санта-Марта — национальный природный парк Колумбии.